Cancillós puede referirse a:

 Cancillós (Cervantes), lugar de la parroquia de Cereixedo, concello de Cervantes.
 Cancillós (Villar de Barrio), lugar de la parroquia de Arnuíde, concello de Villar de Barrio.